Љесковица може бити:

 Љесковица (Дрвар), насељено мјесто у општини Дрвар, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Љесковица (Жепче), насељено мјесто у општини Жепче, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

Види још 
 Лесковица